Рубен Бемельманс (; родился 14 января 1988 года в Генке, Бельгия) — бельгийский профессиональный теннисист; финалист Кубка Дэвиса (2015, 2017) в составе национальной сборной Бельгии; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Рубен в теннисе с четырёх лет. Любимые покрытия — хард и трава.

Спортивная карьера 

Первый раз принял участие в турнирах серии ITF Futures в 2005 году. В 2006 году выиграл в данной серии первые парные соревнования, а в 2007 первый одиночный турнир. В 2009 году сумел победить на турнире более старшей серии Challenger в Вольфсбурге. В 2010 году в Загребе дебютировал в основных соревнованиях на турнире ATP. В сентябре того же года впервые вышел во второй раунд турнира ATP в Бангкоке. На этом же турнире во втором раунде он впервые сыграл с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем, которому Рубен проиграл 1-6, 4-6. В феврале 2011 года он второй раз в карьере выиграл Challenger в Вольфсбурге. В июне 2011 года дебютирует в основной сетке на турнире серии Большого шлема Уимблдонском турнире, а через год он дошел здесь до второго раунда. В июле 2012 года совместно с Ксавье Малиссом выиграл парные соревнования на турнире в Лос-Анджелесе.

В сентябре 2015 года Бемельманс победил Жиля Мюллера и Джека носка (в отставке) в третьем раунде US Open, где в трех сетах проиграл швейцарцу Стэну Вавринке. Однако он не смог защитить свой титул в Экентале, уступив в полуфинале Бенджамину Беккеру. Бемельманс также принимал активное участие в бельгийской команде Кубка Дэвиса, которая дошла до финала в этом сезоне и играл во второй игре одиночного разряда, где он был переигран Энди Марреем.

Бемельманс дошёл до 2 финалов Challenger в конце 2016 года в Шарлоттсвилле и Шампейне.

В 2017 году Бемельманс выиграл турнир в Кобленце, а в финале Драммондвилля уступил Денису Шаповалову. Затем он вышел в третий раунд Уимблдона, его лучший результат на турнире, победив бывшую 2 ракетку мира Томми Хааса в первом раунде.

На Открытом чемпионате Франции 2018 года он прошел первый раунд второго подряд Большого шлема, победив в первом круге Юки Бхамбри. Однако он проиграл в пяти сетах во втором раунде эстонцу Юргену Цоппу.

Бельгиец отобрался на Уимблдон 2018, победив Бернарда Томича в финале отборочного тура, затем он победил американца Стива Джонсона в пяти сетах и дошёл до второго раунда шлема в третий раз подряд в 2018 году.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы командных турниров (3)

Поражения (3)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Бельгии